Michaił Michajłowicz Diewiatjarow (ros. Михаил Михайлович Девятьяров, ur. 11 listopada 1985 w Czusowoj) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów. Syn Michaiła Diewiatjarowa – również biegacza, mistrza olimpijskiego z Calgary.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Michaił Diewiatjarow pojawił się 17 listopada 2002 roku podczas zawodów FIS Race w Kirowsku, gdzie zajął dwudzieste miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2004 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Stryn, zajmując czwarte miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi zdobył brązowy medal w biegu łączonym na 20 km, a wraz z kolegami z reprezentacji zdobył złoto w sztafecie. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepsze wyniki osiągając na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju w 2006 roku oraz mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie zajmował piąte miejsce w sprincie techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 25 października 2003 roku w Düsseldorfie, zajmując 66. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tam też zdobył pierwsze pucharowe punkty – 23 października 2004 roku w tej samej konkurencji zajął 24. miejsce. Diewiatjarow tylko raz stał na podium zawodów PŚ, ale za to na najwyższym stopniu: 21 marca 2007 roku w Sztokholmie był najlepszy w sprincie stylem klasycznym. Najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej osiągnął w sezonie 2006/2007, który ukończył na czterdziestej pozycji. W 2007 roku brał udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie zajął piętnaste miejsce w sprincie klasykiem. Startował także w sprincie podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku oraz rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Val di Fiemme, ale nie poprawił wyniku z Japonii. W międzyczasie brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie rywalizację w sprincie stylem klasycznym zakończył na ósmej pozycji.

Jego ojciec – Michaił Diewiatjarow również był biegaczem narciarskim.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985